Willenbach ist ein geographischer Name:

 Willenbach, Hof der Gemeinde Oedheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Willenbach (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Willenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers nach Oedheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wielenbach
 Wilenbach